Las siglas NBT pueden hacer referencia a:
 Cloruro de nitroblue tetrazolium un compuesto químico muy utilizado en inmunoensayos.
 Ensayo de funcionalidad del estallido respiratorio de fagocitos.
 Named Binary Tag, un formato de archivo utilizado en Minecraft.
 National Bank of Tajikistan, el Banco Nacional de Tayikistán.
 National Broadcasting Services of Thailand, es decir, los Servicios Nacionales de Difusión Masiva de Tailandia, formados por Radio Tailandia y Televisión de Tailandia.
 Nature Biotechnology, o Biotecnología Natural.
 Navbharat Times, un periódico Hindú.
 NetBIOS, un protocolo para establecer comunicaciones en red.
 Never Been Thawed, un film del año 2005.
 New Bark Town, uno de los pueblos en  los videojuegos Pokémon Gold, Silver, y Crystal.
 Next Best Target Una compañía de modelos predictivos y Machine Learning.
 New Breeding Techniques: biotechnology, gene editing